Pirkkala é uma cidade da Finlândia situada à 10 quilômetros de Tampere, na província da Finlândia Ocidental, e é parte da região de Pirkanmaa. Com uma população de 14.781 habitantes (segundo o censo 2005), tem uma área de 103,86 km², da qual 22,37 km² é água e a sua densidade demográfica é de 175.8 habitantes por km².

Pirkkala é atualmente a cidade que mais cresce na região de Pirkanmaa, já que o aeroporto de Tampere-Pirkkala está situado no sudoeste de Pirkkala e é atualmente o segundo maior aeroporto internacional da Finlândia após o aeroporto de Helsínquia-Vantaa.

Municípios de Pirkanmaa
Cidades da Finlândia